

Postacie noszące imię Aram 
 Aram – imię męskie
 Aram – postać biblijna, syn Sema
 Aram – król Urartu w latach 859–844 p.n.e.
 Aram Chaczaturian – ormiański kompozytor
 Aram I Kesziszjan – duchowny Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego
 Aram Yengoyan – armejski profesor antropologii
 Aram – pseudonim Arkadiusza Rybickiego, polityka i działacza społecznego

Lokalizacje 
 Aram – aramejskie państwo (X–VIII w. p.n.e.)
 Aram-Naharaim – według Biblii obszar między rzekami Eufrat i Tygrys w Mezopotamii lub rzekami Eufrat i Orontes
 Paddan-Aram – biblijna nazwa na tereny, położone pomiędzy górnym biegami Tygrysu i Eufratu.